Artano est un prénom masculin d'origine basque, ainsi qu'un nom de famille, porté notamment par :
 Stéphane Artano, né en 1973, homme politique français de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Pilar Zabala, de son nom complet María Pilar Zabala Artano, née en 1968, femme politique espagnole, députée de Guipuscoa au Parlement basque entre 2016 et 2020.

Autre signification 
 Artano (« Grand forgeron ») est également un des noms en quenya donnés à Sauron dans le Silmarillion.